Населені пункти в Чехії:

 Гвозд (Плзень-північ)
 Гвозд (Простейов)
 Гвозд (Раковнік)

Див. також 

 Гвізд